Stefan Velev – calciatore bulgaro, centrocampista
 Vălko Velev Červenkov – politico comunista bulgaro, primo ministro della Repubblica Popolare di Bulgaria
 Velko Velev – ex discobolo bulgaro